Aledo är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Aledo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aledo är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Aledo. Runt Aledo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lorca,  km sydväst om Aledo. Omgivningarna runt Aledo är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia